Die Fortuna liga 2017/18 war die 31. Spielzeit der höchsten Spielklasse im Fußball der Slowakei und die 25. Spielzeit seit 1993. Die Saison begann am 22. Juli 2017 und endete am 19. Mai 2018. Titelverteidiger war MŠK Žilina. Neu in der Liga war Aufsteiger FC Nitra.

Modus 
In der ersten Saisonrunde spielten die 12 Vereine um die Platzierungen, deren Ergebnis in der zweiten Saisonhälfte die Grundlage für eine Verteilung der Mannschaften auf zwei Gruppen zu je sechs Teams darstellte. Die sechs bestplatzierten Vereine erreichten die Meisterschaftsrunde, die Teams auf den Plätzen sieben bis zwölf spielten gegen den Abstieg. In den einzelnen Gruppen wurde die jeweils erreichte Punktzahl aus den 22 Spielen der Vorrunde übertragen.

Mannschaften

Erste Runde

Tabelle

Kreuztabelle

Meisterrunde

Abstiegsrunde

Europa League Play 
Da der Pokalsieger, der ŠK Slovan Bratislava, sich auch als Vizemeister für die 1. Qualifikationsrunde zur UEFA Europa League 2018/19 qualifiziert hatte, spielten die Mannschaften auf den Plätzen 4–6 der Meisterrunde sowie der Sieger der Abstiegsrunde Playoffs um den letzten Europapokalplatz.

 Runde 1

Die Spiele wurden am 23. Mai 2018 ausgetragen.

|}

 Runde 2

Das Spiel wurde am 27. Mai 2018 ausgetragen.

|}

Relegation 
Der Elftplatzierte, der FK Senica, spielte gegen den Zweitplatzierte der 2. Liga, der MFK Skalica. Die Spiele wurden am 22. und 26. Mai 2018 ausgetragen.

|}

Torschützenliste

Weblinks 
 Tabelle auf soccerway.com
 Fortuna Liga auf natipuj.eu/sk

Einzelnachweise 

2017 18
Fußballsaison 2017/18